Hanani (Hebreeuws: חנני; mogelijk een verkorte vorm van 'Hananja') is een naam uit de Hebreeuwse Bijbel en heeft betrekking op vijf verschillende personen.

Profeet
Hanani is de naam van een profeet die Asa, de koning van Juda bestrafte. Asa had namelijk een verbond met Benhadad I, de koning van Syrië gesloten. Hanani zei Asa:
7 ..."Omdat u op de koning van Syrië gesteund hebt, en niet gesteund hebt op de HEERE, uw God, daarom is het leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen.
8 Hadden de Cusjieten en de Libiërs niet een groot leger, met zeer veel strijdwagens en ruiters? Omdat u op de HEERE steunde, heeft Hij hen in uw hand gegeven.
9 Want  de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn."
Asa luisterde niet, maar sloot Hanani op.

Hanani's zoon Jehu was profeet in de dagen van Basa, koning van Israël.

Overige personen met de naam Hanani
In de Bijbel is er nog sprake van vier levieten met de naam Hanani.
 Een van Hemans veertien zonen. Hij werd door het lot aangewezen als leider van een groep musici in de tempel.
 Een priester, een nakomeling van Immer. Hij was een van degenen die de opdracht van Ezra kregen om van hun buitenlandse vrouwen te scheiden.
 Een broer van Nehemia. Hij reisde van Jeruzalem naar Susan in Perzië om Nehemia te informeren over de slechte staat van Jeruzalems muren. Toen onder leiding van Nehemia de muren waren hersteld, was hij een van degenen die het bevel over Jeruzalem overnamen.
 Een levitische priester en musicus uit Nehemia's tijd. Hij liep mee in de optocht tijdens de inwijding van de muren van Jeruzalem.

 

Profeet uit de Hebreeuwse Bijbel